Уильям Свенсон (также Вильям Свайнсон, ; ,  — , Хатт-Валли, Новая Зеландия) — английский орнитолог и художник.

Член Лондонского королевского общества (1820).

Биография 
Свенсон проявил интерес к естествознанию благодаря коллекции ракушек и насекомых своего отца. Он был призван в армию и отправлен на Сицилию, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось вернуться.

Свенсон путешествовал по Бразилии с 1816 по 1818 год. По возвращении в Англию он привёз коллекции, включающие более чем 20 000 насекомых, 1 200 растений, а также почти 900 изображений рыб и птиц — соответственно 120 и 760 рисунков. Его друг Уильям Элфорд Лич, сотрудник Зоологического отдела Британского музея, воодушевил его на эксперимент по использованию литографии при написании книги «Zoological Illustrations» (1820—1823).

Когда Личу из-за болезни пришлось оставить Британский музей, Свенсон претендовал на его замещение, однако должность получил Джон Джордж Чилдрен. Свенсон продолжал писать, самым внушительным произведением стал второй том «Fauna Boreali-Americana» (1831), написанный в соавторстве с Джоном Ричардсоном. Он выпустил также вторую серию «Zoological Illustrations» (1832—1833), три тома «Naturalist's Library» Джардина  и 11 томов «Cabinet Cyclopedia» Ларднера .

В 1841 году Свенсон эмигрировал в Новую Зеландию, чтобы стать фермером, однако потерпел неудачу из-за конкуренции с местными маори. В 1851 году он отправился под парусом в Сидней, чтобы занять должность эксперта по ботанике правительства штата Виктория. Но и тут его постигла неудача из-за недостатка знаний по ботанике. В 1855 году он вернулся в Новую Зеландию, где и умер.

Друг Свенсона Джон Джеймс Одюбон назвал в его честь большого певуна-барсучка (Limnothlypis swainsonii), а Шарль Люсьен Бонапарт дал его имя канюку (Buteo swainsoni).

Птицы, названные в честь Свенсона 
 Большой певун-барсучок Limnothlypis swainsonii
 Свенсонов канюк Buteo swainsoni
 Свенсонов дрозд Catharus ustulatus
 Свенсонов турач Francolinus swainsonii
 Свенсонов воробей Passer swainsonii
 Желтобрюхий тиранн Свенсона Myiarchus swainsoni
 Коричневоспинный тукан Ramphastos swainsonii

Примечания

Ссылки 
 

Орнитологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества